

П'єрпонт — місто, штат Південна Дакота
 П'єрпонт — селище, штат Міссурі

Див. також 
 П'єррпон